Grepp hakan syfta på:

 Grepp (brottning) – ett sätt att ta tag i motståndaren för att bringa denne/denna på fall eller ur stånd att röra sig.
 Grepp (golf) – en golfterm.
 Grepp (musikinstrument) – sättet att placera fingrarna.
 Grepp (rymdmått) - så mycket man kan gripa med handen.

Se även
 Grippers – ett träningsverktyg för greppstyrka